Мистер Олимпия 1983 — одно из самых значимых международных соревнований по культуризму, прошедшее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () Соревнования проходили 24 сентября 1983 года Мюнхен, Германия. Это были 19-е по счету соревнования мистер Олимпия. Победителем стал ливанский культурист Самир Банну завоевавший свой единственный титул «Мистер Олимпия». 24-летний дебютант Ли Хейни стал третьим.

Таблица

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia 
http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=39

Турниры Мистер Олимпия